Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди студенческих команд 2011 года — 2-й турнир Азиатского кубка вызова среди студентов под эгидой ИИХФ, проходивший с 19 по 22 мая 2010 года в Чанчуне, Китай. В этом турнире участвовало уже четыре команды: к трём прошлогодним участникам добавилась сборная Тайваня. Несмотря на это, призовой пьедестал заняли те же сборные, что и в прошлом году: победу праздновала сборная Японии, «серебро» завоевала сборная Республики Корея, третье место заняла сборная Китая.

Предварительный раунд 

Время местное (UTC+8).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+8).

Финал 

Время местное (UTC+8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Рен Ямагути
 Защитник:  Хёнъён Чо
 Нападающий:  Ёкута Таками

Ссылки 

 

С